Андре́й Молча́нов:
 Молчанов, Андрей Алексеевич (род. 1953) — русский писатель, сценарист и историк, генерал-майор МВД.
 Молчанов, Андрей Алексеевич (род. 1972) — российский футболист.
 Молчанов, Андрей Иванович (1765—1824) — русский архитектор.
 Молчанов, Андрей Павлович (1859—1922) — русский учёный-лесовод.
 Молчанов, Андрей Юрьевич (род. 1971) — российский государственный и политический деятель, предприниматель, основатель и мажоритарный акционер ОАО «Группа ЛСР».
 Молчанов, Андрей (род. 1987) — туркменский пловец.